Godfried Schalken (1643 - 1706), peintre hollandais ;
 Tobias Schalken (1972 - ), auteur de bande dessinée et plasticien néerlandais ;
 Sjeng Schalken (1976 - ), ancien joueur de tennis hollandais.